Heydon kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Heydon, Cambridgeshire, ort i England,
 Heydon, Norfolk, England,